Дворец Независимости (), также известный как Дворец Воссоединения () — достопримечательность города Хошимин (ранее известный как Сайгон), Вьетнам, построенная на месте бывшего дворца Нородом. Дворец был спроектирован архитектором Нго Вьет Тху и был домом и местом работы президента Южного Вьетнама во время войны во Вьетнаме. Он также стал местом окончания войны во Вьетнаме во время падения Сайгона 30 апреля 1975 года, когда танк Северо-Вьетнамской армии протаранил его ворота.

Хронология

Колониальная эпоха 

В 1858 году Франция напала на Дананг, начав вторжение во Вьетнам. К 1867 году ею было завершено завоевание южного Вьетнама (Кохинхина), включавшего в себя провинции Бьенхоа, Зядинь, Диньтыонг, Виньонг, Анзянг и Хатьен. Чтобы консолидировать вновь созданную колонию, 23 февраля 1868 года губернатор Кохинхины Пьер-Поль де ла Грандьер провёл церемонию закладки первого камня нового дворца вместо старого деревянного дворца, построенного в 1863 году, по проекту Ахилла-Антуана Эрмита, который был также архитектором мэрии Гонконга. Первый кубический камень, со сторонами по 50 см и с углублениями, содержащими французские золотые и серебряные монеты с изображением Наполеона III, прибыл из Бьенхоа.

Комплекс занимает площадь в 12 гектаров, на которых расположены дворец с фасадом шириной 80 метров, гостевые покои, способные вместить 800 человек, и просторный сад. Большая часть строительных материалов была импортирована из Франции. Из-за франко-прусской войны 1870 года строительство отстало от графика и не было завершено до 1873 года. Дворец получил название Дворец Нородом в честь тогдашнего короля Камбоджи Нородома (1834—1904). Проспект перед дворцом носил одноимённое название. С 1871 по 1887 годы дворец использовался французским губернатором Кохинхины (Gouverneur de la Cochinchine); поэтому он упоминался как дворец губернатора. С 1887 по 1945 год все генерал-губернаторы французского Индокитая использовали дворец в качестве своей резиденции и офиса. Офис губернаторов Кохинхины был перенесён в соседнее здание.

Вторая Мировая Война 
9 марта 1945 года Япония победила и заменила Францию во французском Индокитае в результате успешного переворота. Дворец Нородом стал штаб-квартирой японских колониальных чиновников во Вьетнаме. В сентябре 1945 года Япония сдалась союзным войскам во Второй мировой войне, а Франция вернулась во Вьетнам, а дворец Нородом был восстановлен в должности французских колонистов.

После Второй Мировой Войны 
7 мая 1954 года Франция сдалась Вьетминю после поражения в битве при Дьенбьенфу, согласилась подписать Женевские соглашения и вывела свои войска из Вьетнама. Согласно договорённостям, Вьетнам был разделён в ожидании всеобщих выборов. 17-я параллель действовала как временная граница, пока не было проведено голосование на основе всеобщего избирательного права для создания единого вьетнамского правительства. Северный Вьетнам находился под контролем коммунистов Вьетминь, а Южный Вьетнам — антикоммунистических сил. 7 сентября 1954 года дворец Нородом был передан премьер-министру Государства Вьетнам Нго Динь Зьему представителем французского присутствия во Вьетнаме генералом Полем Или.

В 1955 году Динь победил на референдуме бывшего императора Босо, главу государства Вьетнам. Нго Динь Зьем объявил себя президентом недавно провозглашённой Республики Вьетнам и переименовал здание в Дворец Независимости. Согласно фэншуй, дворец расположен на голове дракона; поэтому также упоминался как Дворец Головы Дракона.

Вьетнамская Война 

27 февраля 1962 года два пилота ВВС Республики, Нгуен Ван Кы и Фам Фу Куок взбунтовались и, полетев на двух самолётах A-1 Skyraider в направлении дворца, разбомбили его, вместо того, чтобы совершить налёт на Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама. В результате почти всё левое крыло было уничтожено. Однако Нго Динь Зьем и его семья избежали покушения. Поскольку было почти невозможно восстановить дворец, Зьем приказал снести его и сдать в эксплуатацию новое здание на его месте. Новый дворец был построен по проекту вьетнамского архитектора Нго Вьет Тху, который в 1955 году получил первую Гран-при Рима (Grand Prix de Rome) — высшее признание парижской школы изящных искусств. Он также был лауреатом премии Рима, присуждаемой французским правительством.

Строительство нового Дворца Независимости началось 1 июля 1962 года. Тем временем Дим и правящая семья переехали в дворец Зялонг (сегодня это музей города Хошимин). Тем не менее, Зьем не увидел завершения строительства, поскольку он и его брат и главный советник Нго Динь Ню были убиты после государственного переворота во главе с генералом Зыонг Ван Минем в ноябре 1963 года. Законченный дворец был открыт председателем  Национального комитета по лидерству 31 октября 1966 года, генералом Нгуен Ван Тхьеу, который в тот момент был главой военной хунты. Зал Независимости служил домом и офисом Тхьеу с октября 1967 года по 21 апреля 1975 года, когда он бежал из страны, когда коммунистические силы Северного Вьетнама захватили юг в решающей кампании Хо Ши Мина.

8 апреля 1975 года Нгуен Тхань Чунг, пилот южно-вьетнамских военно-воздушных сил и незамеченный коммунистический шпион, вылетел на самолёте F-5E с авиабазы Бьенхоа, чтобы бомбить дворец, но не нанёс значительного ущерба. В 10:45 30 апреля 1975 года танк северо-вьетнамской армии прорвался через главные ворота, по сути, положив конец войне во Вьетнаме.

В ноябре 1975 года, после того, как было заключено соглашение о переговорах между коммунистическим Северным Вьетнамом и их коллегами в Южном Вьетнаме, Временное революционное правительство переименовало дворец Воссоединения в Зал ().

Дворец изображён на банкнотах Южного Вьетнама 1972—1975 годов.

Примечания

Ссылки 
 Official website
 Dinh Doc Lap — Independence Palace
 Article about Reunification Palace The New York Times Magazine, 12 January 2003
 Tourist attraction

Здания и сооружения, построенные в 1966 году
Здания и сооружения Хошимина
Появились в XX веке во Вьетнаме
1966 год во Вьетнаме
Дворцы, построенные в 1960-е годы